Juanfran ist die Kurzform des spanischen Doppelnamens Juan Francisco. Bekannte Namensträger sind:

 Juanfran (Fußballspieler, 1976) (Juan Francisco García García; * 1976), spanischer Fußballspieler
 Juanfran (Fußballspieler, 1988) (Juan Francisco Moreno; * 1988), spanischer Fußballspieler
 Juanfran (Fußballspieler, 1985) (Juan Francisco Torres; * 1985), spanischer Fußballspieler